Bastida Pancarana — comuna italiana da Lombardia
 Bastida de' Dossi — comuna italiana da Lombardia
 La Bastida — município espanhol de Castela e Leão
 Cilleros de la Bastida — município espanhol de Castela e Leão

Ver também
 Bastidas

Desambiguações de topônimos